Большая Михайловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Большая Михайловка — пригород Караганды.

Россия 
 Большая Михайловка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Большая Михайловка — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Большая Михайловка — село в Мордовском районе Тамбовской области.

Узбекинстан 
 Большая Михайловка — до 1994 года название села Каттакишлак Джамбайского района Самаркандской области.

См. также 
 Михайловка
 Малая Михайловка
 Великая Михайловка